Сокращение АФЛ может означать:

 Американская футбольная лига (AFL) — профессиональная футбольная лига по американскому футболу, существовавшая с 1960 по 1969 год.
 Австралийская футбольная лига (AFL) — профессиональная футбольная лига для австралийских футбольных клубов, высший дивизион в системе футбольных лиг Австралии.
 Английская футбольная лига (EFL) — профессиональная футбольная лига для английских футбольных клубов.
 Арбатско-Филёвская линия Московского метрополитена (название Филёвской линии до 1971 года).

См. также